

Onomastica
 Moussa – variante del nome proprio di persona Mosè

Persone
 Abdel Moussa – ex cestista ciadiano naturalizzato angolano
 Adamou Moussa – calciatore nigerino
 Ahmed Hassan Moussa – calciatore gibutiano
 Amr Moussa – diplomatico e politico egiziano
 Djibrilla Moussa – calciatore nigerino
 Hany Moussa – ex cestista egiziano
 Hilal Ben Moussa – calciatore olandese
 Meriem Moussa – judoka algerina
 Mohamed Ben Moussa – ex calciatore tunisino
 Moussa Mostafa Moussa – architetto e politico egiziano
 Mustapha Moussa – ex pugile algerino
 Omar Moussa – calciatore burundese
 Sameera Moussa – fisica egiziana
 Sofien Moussa – calciatore tunisino
 Yussif Moussa – calciatore nigerino